Ву́лиця Лєско́ва — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Лєскова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Лєскова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Лєскова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Лєскова — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Лєскова — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Лєскова — вулиця в місті Сімферополь.

 Вулиця Лєскова — колишня назва Ковельської вулиці в місті Луцьк.
 Вулиця Лєскова — колишня назва вулиці Петра Могили у місті Суми.
 Вулиця Лєскова — колишня назва вулиці Короля Данила у місті Хмельницький.

Вулиці, названі на честь людей
Микола Лєсков